3-я бригада лёгкой кавалерии () — формирование лёгкой кавалерии (соединение, бригада), созданное Наполеоном 29 августа 1803 года.

Командиры бригады 
 бригадный генерал Жан-Батист Виалан (29 августа 1803 — 27 октября 1806)
 бригадный генерал Марюла (5 декабря 1806 — 4 февраля 1808)
 бригадный генерал Жан-Шарль Бопре (4 февраля 1808 — 10 марта 1809)
 бригадный генерал Шарль Жакино (10 марта 1809 — 23 июня 1810)
 бригадный генерал Клод Пажоль (23 июня 1810 — октябрь 1810)
 бригадный генерал Шарль Жакино (октябрь 1810 — 6 февраля 1813)

Подчинение и номер бригады 
 бригада лёгкой кавалерии дивизии генерала Вальтера лагеря в Брюгге Армии Берегов Океана (29 августа 1803 года);
 бригада лёгкой кавалерии 3-го армейского корпуса Великой Армии (29 августа 1805 года);. 
 бригада лёгкой кавалерии Рейнской армии (15 октября 1808 года);
 2-я бригада лёгкой кавалерии дивизии Монбрена корпуса резервной кавалерии Армии Германии (1 апреля 1809 года);
 6-я бригада лёгкой кавалерии дивизии Монбрена Армии Германии (21 июля 1809 года);
 бригада лёгкой кавалерии Армии Германии (2 марта 1810 года);
 бригада лёгкой кавалерии Эльбского обсервационного корпуса (19 апреля 1811 года);
 3-я бригада лёгкой кавалерии Эльбского обсервационного корпуса (25 декабря 1811 года);
 3-я бригада лёгкой кавалерии 1-й дивизии лёгкой кавалерии 1-й кавалерийский корпус Великой Армии (15 февраля 1812 года).

Состав бригады 
7-й гусарский полк ()

в составе бригады с 29 августа 1803 года по 20 сентября 1806 года, и с 21 мая 1809 года по 6 февраля 1813 года.

1-й конно-егерский полк ()

в составе бригады с 29 августа 1803 года по 25 декабря 1811 года.

2-й конно-егерский полк ()

в составе бригады с сентября 1805 года по 25 декабря 1811 года.

12-й конно-егерский полк ()

в составе бригады с сентября 1805 года по 14 мая 1809 года.

9-й шеволежер-уланский полк ()

в составе дивизии с 25 декабря 1811 года по 6 февраля 1813 года.

Организация и численность бригады 
На 25 сентября 1805 года:
 командир бригады — бригадный генерал Жан-Батист Виалан
 1-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 380 человек, командир — полковник Луи-Пьер Монбрен)
 7-й гусарский полк (3 эскадрона, 324 человека, командир — полковник Даниэль Маркс)
 2-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 331 человек, командир — полковник Иньяс Буссон)
 12-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 513 человек, командир — полковник Клод Гюйон)
 Всего: 12 эскадронов, 1548 человек.

На 20 сентября 1806 года:
 командир бригады — бригадный генерал Жан-Батист Виалан
 1-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 509 человек, командир — полковник Изидор Экзельман)
 2-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 563 человека, командир — полковник Иньяс Буссон)
 12-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 540 человек, командир — полковник Клод Гюйон)
 Всего: 9 эскадронов, около 1620 человек.

На 5 июля 1809 года:
 командир бригады — бригадный генерал Шарль Жакино
 7-й гусарский полк (3 эскадрона, 491 человек, командир — полковник Робер Кюстин)
 1-й конно-егерский полк (4 эскадрона, 351 человек, командир — полковник Шарль-Андре Меда)
 2-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 377 человек, командир — полковник Жан Матис)
 Всего: 10 эскадронов, около 1230 человек.

На 1 июля 1812 года:
 командир бригады — бригадный генерал Шарль Жакино
 7-й гусарский полк (4 эскадрона, 953 человека, командир — полковник Гийом Эльнер)
 9-й шеволежер-уланский полк (4 эскадрона, 710 человек, командир — полковник Мартен Гобрехт)
 Всего: 8 эскадронов, около 1670 человек

Награждённые

Комманданы ордена Почётного легиона 
 Жан-Батист Виалан, 14 июня 1804 — бригадный генерал, командир бригады
 Даниэль Маркс, 25 декабря 1805 — полковник, командир 7-го гусарского
 Иньяс Буссон, 25 декабря 1805 — полковник, командир 2-го конно-егерского
 Шарль Жакино, 17 июля 1809 — бригадный генерал, командир бригады

Офицеры ордена Почётного легиона 
 Даниэль Маркс, 14 июня 1804 — полковник, командир 7-го гусарского
 Луи-Пьер Монбрен, 14 июня 1804 — полковник, командир 1-го конно-егерского
 Этьен Бордесуль, 14 июня 1804 — майор, заместитель командира 1-го конно-егерского
 Жюльен Гинар, 14 июня 1804 — капитан, командир роты 1-го конно-егерского
 Матьё Майер, 14 июня 1804 — капитан, командир роты 7-го гусарского
 Клод Гюйон, 7 июля 1807 — полковник, командир 12-го конно-егерского
 Жан Матис, 7 июля 1807 — полковник, командир 2-го конно-егерского
 Жан Лион, 29 апреля 1809 — командир эскадрона 2-го конно-егерского
 Пьер Гомбо, 29 апреля 1809 – командир эскадрона 2-го конно-егерского, и. о. начальника штаба дивизии Гюдена
 Олье, 30 апреля 1809 – командир эскадрона 1-го конно-егерского
 Луи Брике, 17 июля 1809 – капитан 7-го гусарского
 Маргарон, 17 июля 1809 – командир эскадрона 1-го конно-егерского
 Эме Жосслен, 17 июля 1809 – командир эскадрона 2-го конно-егерского
 Жан-Батист Лижар, 17 июля 1809 – майор 7-го гусарского
 Гийом Эльнер, 28 июня 1812 — полковник, командир 7-го гусарского

Примечания

Источники

Комментарии

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг.. — Т. 1-3. — М., 2010.

Ссылки 
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год» 
 1-я дивизия лёгкой кавалерии на сайте Руниверс 

Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Бригады Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1803 году